John Leland (1502–1552), antiquaire britannique ;
 John Leland (1691–1766), prêtre presbytérien britannique ;
 John Leland (1754–1841), prêtre baptiste américain ;
 John Leland (1796–1808), Membre du Parlement britannique pour Stamford ;
 Jon Leland (*1947), entrepreneur américain.